Martin Psenner – slittinista italiano
 Robert Psenner – hockeista su ghiaccio e imprenditore italiano
 Walter Psenner – imprenditore italiano